Калаузлија (Карбинци), насељено мјесто у општини Карбинци, Северна Македонија
 Калаузлија (Радовиште), насељено мјесто у општини Радовиште, Северна Македонија